Бекон с капустой (, ) — традиционное ирландское блюдо, которое готовится из беконной части свиной туши, специй (гвоздика, душистый перец) и капусты, иногда с добавлением картофеля, моркови, лука, репы, иногда для приготовления этого блюда используется копчёный бекон. Блюдо обычно подаётся с белым соусом, который обычно готовят из муки, сливочного масла, молока и петрушки. Популярность этого блюда в прошлом объясняется тем, что ингредиенты были доступны для большинства населения, это блюдо и сейчас очень популярно в Ирландии.

Варианты блюда

Солонина с капустой (США) 
В конце XIX в. ирландские иммигранты, приехавшие в США, стали заменять традиционный бекон солониной. Как и в оригинальном рецепте, в это блюдо часто добавляли картофель и морковь. Солонина с капустой остаётся и сейчас очень популярным блюдом среди выходцев из Ирландии в США, часто это блюдо подаётся на День святого Патрика.

Литература 
 Seduced by Bacon: Recipes & Lore about America’s Favorite Indulgence. Liesa Cole, Bob Lape, Joanna Pruess. ISBN 9781599215990
 Good Housekeeping Everyday Cook Book: A Combined Memorandum Cook Book and Scrap Book. ISBN 9781588162106
 America’s Favorite Recipes, Part II: The Melting Pot Cuisine. Uma Aggarwal. ISBN 9781475977868

Ирландская кухня
Мясные блюда
Блюда из капусты
Бекон
День святого Патрика